Antonio Cesari (1760-1828), linguiste et littérateur italien ;
 Bernardino Cesari (1565 - 1621), peintre italien ;
 Bruno Cesari (1933-2004), chef décorateur et directeur artistique italien ;
 Georges Césari (1928 -), footballeur français ;
 Giuseppe Cesari dit le Cavalier d'Arpin (1568 - 1640), peintre maniériste italien.